Дету́ш () — французская фамилия. Известные носители:
 Детуш, Анри (1854—1913) — французский художник.
  (1862—1912) — гаитянский медик.
  (1780—1858) — французский контрреволюционер, участник Шуанского восстания, герой повести Барбе д’Оревильи «» (1864).
  (1909—1980) — французский физик и философ науки.  
  (1767—1832) — немецкий драматург.
  (1668—1726) — французский офицер-артиллерист, отец Жана Д’Аламбера. 
 Детуш, Луи-Фердинанд (1894—1961)— французский писатель-антисемит, публиковавшийся как Луи-Фердинанд Селин. 
  (род. 1912) — супруга писателя Л.-Ф. Селина. 
 Детуш, Поль-Эмиль (1794—1874) — французский живописец. 
 Детуш, Франц Сераф (1772—1844) — немецкий капельмейстер, пианист и композитор, ученик Гайдна. 

 Псевдоним
 Детуш (наст. имя Филипп Нерико, 1680—1754) — французский актёр и драматург, член Французской академии (с 1723).
 Андре Кардинал Детуш (также де Туш, наст. имя Андре Кардинал, 1672—1749) — французский оперный композитор.

См. также 
  (1727—1797) — французский морской офицер, участник Войны за независимость США. 
 «» — повесть Жюля Барбе д’Оревильи (1864).